Сергей Солодовников:
 Солодовников, Сергей Александрович (род. 1930) — советский инженер, специалист по электросварке, конструктор рельсосварочных машин, лауреат Ленинской премии.
 Солодовников, Сергей Витальевич (род. 1958) — советский футболист, белорусский тренер.